Le tournoi de tennis de Vienne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du 14 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Stoll, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marise Kruger et Dianne Fromholtz.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Vienne
Sport en Autriche en 1979
Tennis en mai 1979